Dragonair (Pokémon), een pokémon
 Dragonair (luchtvaartmaatschappij), een Luchtvaartmaatschappij uit Hongkong (sinds 2016 opererend onder de naam Cathay Dragon)